Натуральне число 1528
 1528 рік до нашої ери
 1528 рік нашої ери